Vathek può riferirsi a:

 Vathek, il romanzo di William Beckford
 Jan Vathek, un personaggio del fumetto italiano Dampyr